Albert Nilsson kan avse:

 Albert Nilsson (1878–1936), litteraturhistoriker
 Albert Nilsson (botaniker) (1860–1906)
 Albert Eskeröd (före 1945 Nilsson) (1904–1987), etnolog
 Albert Nilsson (1910–1982), författare med pseudonymen Hackås-Nisse